Le terme de guerre gréco-turque (ou parfois guerre turco-grecque) peut désigner plusieurs conflits :
 la Guerre d'indépendance grecque (1821-1830), avec l'Empire ottoman, menant à l'indépendance de la Grèce ;
 la Guerre des trente jours de 1897, visant de la part de la Grèce à la réalisation de la Grande Idée ;
 le front grec de la Première Guerre balkanique (1912-1913) ;
 la Guerre gréco-turque (1919-1922) dans le cadre de la Guerre d'indépendance turque, qui participe à la chute de l'Empire ottoman.